Telur bromid se može odnositi na:

Ditelur bromid, Te2Br
Telur tetrabromid, TeBr4